Bakke ist der Familienname folgender Personen:
 Åse Kristin Ask Bakke (* 1996), norwegische Politikerin
 Bente Bakke (* 1942), norwegische Politikerin
 Bill Bakke (* 1946), US-amerikanischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Bo Bakke, norwegischer Curler
 Brenda Bakke (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Dagfinn Bakke (1933–2019), norwegischer Maler, Karikaturist und Illustrator
 Darlén Bakke, norwegische Pianistin
 Eirik Bakke (* 1977), norwegischer Fußballspieler und Trainer
 Frank Bakke-Jensen (* 1965), norwegischer Politiker
 Hallvard Bakke (* 1943), norwegischer Politiker und Journalist
 Harald Sigvard Bakke (1882–?), norwegischer Politiker
 Jason Bakke (* 1989), südafrikanischer Straßenradrennfahrer
 Randi Bakke (1904–1984), norwegische Eiskunstläuferin
 Svein Bakke (1953–2015), norwegischer Fußballspieler
 Svein Erik Bakke (1947–2006), norwegischer Unternehmer
 Trine Bakke (* 1975), norwegische Skirennläuferin
 William Bakke (* 1946), US-amerikanischer Skispringer

Bakke ist weiterhin:

 Bakke (Norwegen), Ort und eine ehemalige Kommune in Norwegen

Siehe auch:
 Backe
 Bagge